Эльслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эльслер, Тереза (1808—1878) — австрийская танцовщица, морганатическая супруга принца Адальберта Прусского.
 Эльслер, Фанни (1810—1884) — австрийская танцовщица балета, одна из известнейших балерин XIX века.